Pyrenulaceae är en familj av svampar. Pyrenulaceae ingår i ordningen Pyrenulales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pyrenulaceae